Grignols est le nom de deux  communes françaises :
 Grignols, en Dordogne ;
 Grignols, en Gironde.